A mesoderme forma-se a partir de duas células endodérmicas, os teloblastos, que proliferando vão formar duas bandas teloblásticas, indo cada uma delas diferenciar-se depois em duas camadas, uma somática e outra visceral.

Ver também 
 Celoma
 Celoma enterocélico

Anatomia